Аго́ния:
 Агония — в медицине последний этап умирания организма.
 Агония — у древних римлян празднество, сопровождающееся жертвоприношением в честь богов Януса и Марса.
 «Агония» — художественный фильм режиссёра Элема Климова (СССР, 1974).

См. также 
 Душевная агония Иисуса Христа (Агония Господня; ) в Гефсиманском саду на месте, которое будет названо «Скалой Агонии».